Balcarce puede hacer referencia a:

Personas 
 Cinco hermanos, que fueron militares y políticos argentinos del siglo XIX:
 Juan Ramón Balcarce.
 Antonio González Balcarce.
 José Patricio González Balcarce.
 Marcos Balcarce.
 Diego Balcarce.
 Otros miembros de la misma familia:
 Mariano Severo Balcarce.
 Josefa Dominga Balcarce.
 Florencio González Balcarce, poeta argentino. 
 Emilio Balcarce, músico argentino de nombre real Emilio Juan Sitano.

Otros usos 
 Partido de Balcarce, un partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Balcarce (Buenos Aires), una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina, cabecera del anterior.
 Estación Terrena Balcarce, una estación terrena de comunicaciones vía satélite, ubicada cerca de la localidad homónima en Argentina.
 Calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires.
 Balcarce (empresa), una empresa de postres argentina.